Meteor Lake — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 14-го поколения.

Описание 
По данным  в процессорах серии Meteor Lake компания Intel будет использовать кристаллы, произведённые сразу по трём разным технологическим процессам. Чипы на этой микроархитектуре изготавливаются на технологическом процессе Intel 4. Частью производства по планам займётся компания TSMC. В конструкции многокристального модуля Intel используется технология упаковки Intel Foveros. Meteor Lake получат новый сокет LGA 1851. Выпуск данных процессоров предполагается в 2023 году.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Intel: Meteor Lake
 Intel Meteor Lake client processors to use Arc Graphics Chiplets
 Intel Meteor Lake test CPUs have been pictured
 Intel Roadmap Confirms Meteor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake CPUs

Микроархитектуры Intel
Микропроцессоры фирмы Intel
X86